Neufang ist der Name folgender Orte:
 Neufang (Feldkirchen), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Neufang (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Neufang (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Neufang (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Neufang (Sonneberg), Ortsteil der Stadt Sonneberg, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Neufang (Steinwiesen), Pfarrdorf des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Neufang (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Neufang (Wirsberg), Ortsteil des Marktes Wirsberg, Landkreis Kulmbach, Bayern

Neufang steht für:
 die ehemalige saarländische Neufang-Brauerei
 den Asteroiden (2183) Neufang

Neufang ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Neufang (* 1960), deutscher Jazzmusiker
 Robert Neufang (1901–1972), deutscher Politiker (KP)

Siehe auch:
 Grube Catharina Neufang